Esistono più comuni francesi con questo nome

Les Mées – Alpi dell'Alta Provenza
Les Mées – Sarthe

Pagine correlate 
Mées (Landes)